

Geografia
 Burlacu – comune della Moldavia situato nel distretto di Cahul

Persone
 Andrei Burlacu – calciatore rumeno
 Angela Burlacu – soprano rumeno
 Cătălin Burlacu – ex cestista e allenatore di pallacanestro rumeno
 Geta Burlacu – cantautrice moldava
 Marius Burlacu – calciatore rumeno